El Tossal de les Arcades és una muntanya de 229 metres que es troba al municipi de Torregrossa, a la comarca catalana del Pla d'Urgell.

Referències 

Muntanyes del Pla d'Urgell
Geografia de Torregrossa